St.-Martins-Platz oder Martinsplatz steht für:

 Martinsplatz (Chur)
 St.-Martins-Platz (Kaiserslautern)
 Moosacher St.-Martins-Platz in München
 U-Bahnhof Moosacher St.-Martins-Platz in München

Siehe auch:
 Martin Place